

Sigle 
 EdS  – Gli Eau de Solide e Edition S, lanciati sul mercato nel 1994, hanno aperto la strada ad una nuova collezione di profumi. Marca di fabbrica. 
 Electronic Data Systems  – azienda statunitense
 EDS - Electronic Detection Systems  – azienda italiana specializzata in sistemi di sicurezza antincendio e di rivelazione gas
 Energy Dispersive spectroscopy  – spettroscopia a dispersione di energia o spettroscopia EDX
 Esercito della Salvezza, (in ingl. Salvation Army)
 Excessive daytime sleepiness  – eccessiva sonnolenza diurna
 Explosive Detection System
 Equazione differenziale stocastica

Cartoni 
 Eds gruppo che forma Ed, Edd & Eddy.